Borovo se poate referi la:

 Borovo, oraș în regiunea Ruse, Bulgaria, reședință a comunei cu același nume;
 Borovo, comună în cantonul Vukovar-Srijem, Croația.